Ahrensfelde – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim.

W gminie znajduje się przystanek kolejowy Ahrensfelde Friedhof.

Przypisy 

Powiat Barnim
Gminy w Brandenburgii